

Опалиха — село в Павінському районі Костромської області.
 Опалиха — село в міському окрузі місто Бор Нижньогородської області.
 Опалиха — село в Кстовському районі Нижньогородської області.
 Опалиха — село в Бєлінському районі Пензенської області.
 Опалиха — село в Нитвенському районі Пермського краю.
 Опалиха — село в Частинському районі Пермського краю.

Інше
 Опалиха — мікрорайон міста Красногорська Московської області.
 Опалиха — залізнична платформа Московської залізниці в місті Красногорськ Московської області.
 Опалиха-Алексєєвське — садиба в мікрорайоні Опалиха міста Красногорська, на північ від однойменної залізничної платформи.

Опалиха — річка в Харківській області, права притока Самари.